Maria Sanchez e Yasmin Schnack erano le detentori del titolo, ma la Schnack quest'anno non ha partecipato. La Sanchez ha fatto coppia con Irina Falconi, ma ha perso nel 1º turno contro Kateřina Kramperová e Ilona Kramen'.

Il doppio del torneo di tennis Boyd Tinsley Women's Clay Court Classic 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Nicola Slater e Coco Vandeweghe che hanno battuto in finale Nicole Gibbs e Shelby Rogers 6–3, 7–6(7–4).

Teste di serie 

  Lindsay Lee-Waters /  Jessica Pegula (primo turno)
  Irina Falconi /  Maria Sanchez (primo turno)

  Julia Cohen /  Tatjana Maria (primo turno) 
  Asia Muhammad /  Allie Will (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Boyd Tinsley Women's Clay Court Classic 2013